Zdena Pešatová (ur. 18 stycznia 1999 w Jabloncu nad Nysą) – czeska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2015, 2019) oraz juniorów (2013, 2015, 2016, 2018 i 2019), a także zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016). Medalistka zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015).

Po sezonie 2020/2021 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Z. Pešatovej na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Z. Pešatovej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą